Майк Рідлі (,  8 липня 1963, Вінніпег) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1980 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Ванкувер Канакс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Вашингтон Кепіталс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 970 матчів у НХЛ, включаючи 104 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1989.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Вінніпега
канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Випускники Манітобського університету